Trípoli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tripoli (regionhuvudort i Grekland), Peloponnesos, Arkadien,

Libyen 

 Tripoli, huvudstaden, Tarabulus,

Se även 
 Tripoli (olika betydelser)
 Trípolis

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar